Vratno je lahko:
 Vratno (Slovenija)
 Vratno Otok (Hrvaška)
 Gornje Vratno (Hrvaška)